Vidua raricola  — вид птиц из семейства вдовушковых. Разные авторы относят его к разным семействам.

Распространение 
Обитают в Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне, ЦАР, Гане, Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Южном Судане и Того, а также в Судане, Эфиопии, Республике Конго, ДРК. Живут в саваннах и зарослях.

Описание 
Длина тела 10 см. Вес 10,5—15 г. Брачное оперение самца чёрное с зелёным отливом, хвост коричневый.

Биология 
Питаются мелкими семенами трав, которые подбирают с земли.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/jambandu-indigobird-vidua-raricola

Вдовушковые
Животные, описанные в 1982 году
Птицы Африки